Села:
 Роздолля — Кіровоградська область, Кропивницький район, Компаніївська селищна громада (в минулому — Компаніївський район)
 Роздолля — Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада (в минулому — Олександрівський район)

Селище:
 Роздолля — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)